Equivalencia adquiere varios significados según su contexto.
 En lógica y matemáticas, equivalencia lógica.
 En física puede significar:
 Equivalencia entre masa y energía, un concepto derivado de la física relativista.
 Equivalencia estática, un concepto de la mecánica clásica.
 En química, un equivalente es la unidad de masa que representa a la mínima unidad que puede reaccionar.
 En traducción puede referirse a Equivalencia dinámica y formal.
 En economía, equivalencia ricardiana es una teoría económica que sugiere que el déficit fiscal no afecta a la demanda agregada de la economía.
 En historia, equivalente fue un impuesto creado en 1715 por Felipe V de España para el Reino de Valencia en aplicación del Decreto de Nueva Planta de 1707. 
 En derecho, el equivalente jurisdiccional es un medio diverso de la jurisdicción apto para la legítima solución de los conflictos.